Хагнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хагнер, Вивиана (род. 1977) — немецкая скрипачка.
 Хагнер, Мередит (род. 1987) — американская актриса.